Ву́лиця Мико́ли Вороно́го (також Ву́лиця Вороно́го) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Вороного — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Вороного — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Вороного — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Вороного — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Миколи Вороного — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Миколи Вороного — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Вороного — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей